Lakes, estat del Sudan del Sud
 Lakes, població d'Alaska
 Lakes by the Bay, població de Florida
 Lakes of the Four Seasons, població d'Indiana